Great Island (englisch für „Große Insel“) ist der Name folgender Inseln:

 Great Island (Falklandinseln), eine der Falklandinseln
 Great Island (Irland), Insel im Hafen von Cork, Irland
 Great Island (Massachusetts), Insel im Bundesstaat Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Great Island (Neuseeland), Insel im Taiari / Chalky Inlet, Southland, Neuseeland

 Manawatawhi/Great Island, eine Insel der Inselgruppe von Three Kings Islands, Neuseeland

 Great Island, historischer Name der Insel Belle Isle (Windermere), Großbritannien

Siehe auch:
 Grand Island